Безіменна — річка в Україні, яка протікає в межах Чемеровецької селищної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Права притока Яромирки (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 17 км, площа басейну водозбору 52,2 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,25 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,84. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Вишнівчик. Тече переважно на південний схід через села Завадівку, Діброву й на північно-західній стороні від села Ріпинці впадає в річку Яромирку, праву притоку Смотрича.

Цікаві факти 
 На східній стороні від гирла річка на відстані приблизно 398,91 м пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні. Проходить територією Красилівського, Хмельницького, Городоцького, Дунаєвецького районів Хмельницької області через Чернелівку — Чорний Острів — Городок — Смотрич).
 У XIX столітті на річці існувало багато водяних млинів.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Чемеровецького району
Річки України без назви